Westratia nana  — ископаемый вид перепончатокрылых наездников рода Westratia из семейства Praeaulacidae. Один из древнейших представителей паразитических перепончатокрылых. Обнаружен в меловых ископаемых отпечатках (Koonwarra, Виктория, Австралия, аптский ярус, около 120 млн лет).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники (около 3 мм). Сходен с видом . Переднее крыло с основанием жилки RS удалённом от птеростигмы. Задние ноги короткие; базитарзус короче чем остальные 2-5-й членики лапки. Бёдра тонкие, заднее бедро короткое. Среднеспинка гладкая, основание ячейки 1-mcu широкое. Брюшко крупное, удлинённое.
Вид Westratia nana был впервые описан по отпечаткам в 1986 году. Включён в состав отдельного рода .

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †family Praeaulacidae Rasnitsyn 1972 (wasp) 
 evanioidea.info: Westratia nana Jell & Duncan, 1986 

Praeaulacidae
Фоссилии, описанные в 1986 году
Насекомые мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Австралии